Jacques Lacarrière, écrivain français (1925 - 2005) ;
 Jacques Lacarrière, hockeyeur et dirigeant de hockey sur glace français (1906 - 2005).